Christopher MacBride (-), réalisateur canadien ;  
 Donald MacBride (1889 - 1957), acteur américain ;
 Ernest William MacBride (1866 - 1940), biologiste marin britannique ;
 James Francis Macbride (1892 - 1976), botaniste américain ;
 John MacBride (1865 – 1916), républicain irlandais ;
 Roger MacBride Allen (1957 -), auteur américain de science-fiction ;
 Seán MacBride (1904 - 1988), avocat et un homme politique irlandais ;
 Stuart MacBride (né en 1969), écrivain écossais, auteur de roman policier. 

Patronyme irlandais